Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных команд 2010 проводился с 6 по 7 июня 2010 года в городе Окленд на арене «Paradice Avondale».

В чемпионате принимало участие 8 команд.

Победителями чемпионата стала команда скипа Кенни Томсона, победившая в финале команду скипа Len Hill. Бронзовые медали завоевала команда скипа Бретта Саргона.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды разбиваются на 2 группы по 4 команды в каждой и играют между собой по круговой системе в один круг. Кроме этого команды выполняют тестовые броски в дом (, в сантиметрах; чем меньше величина, тем выше место команды), по их сумме команды ранжируются при равенстве итогового количества побед (если команд с одинаковым количеством побед в группе больше двух; если таких команд две, более высокое место занимает команда, победившая в их личной встрече). Затем на втором этапе, плей-офф, проводимом по олимпийской системе, две лучшие команды в каждой группе играют полуфиналы наперекрест (то есть «1-е место в группе А» с «2-м местом в группе B» и аналогично для группы Б). Победители полуфиналов встречаются в финале, проигравшие разыгрывают бронзу в матче за 3-е место. Команды, занявшие в группах 3-е места, разыгрывают в матче между собой общее 5-е место, команды, занявшие в группах 4-е места — общее 7-е место.

Все матчи проводятся в 6 эндов, кроме полуфиналов и финала — которые проводятся в 8 эндов.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 команды, выходящие в полуфиналы плей-офф
В группе A команда на 2-е место ранжирована по DSC (сами показатели DSC в источнике не указаны), на 3—4-е места по результатам личной встречи; в группе B команды на 1-е и 3-е места ранжированы по результатам личной встречи.

 Плей-офф 

Матч за 7-е место. 7 июняМатч за 5-е место. 7 июня За 1—4 места 

Полуфиналы. 7 июняМатч за 3-е место. 7 июняФинал. 7 июня''

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди мужчин 2010
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди женщин 2010
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных пар 2010

Спорт в Новой Зеландии в 2010 году
Чемпионаты Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных команд
Спортивные соревнования в Окленде (Новая Зеландия)
Июнь 2010 года